Парето Вільфредо ( — італійський економіст і соціолог, зробив важливий внесок в економіку, соціологію і моральну філософію.
Парето () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 Принцип Парето або Закон Парето (також відомий як правило Парето, правило 80—20 і принцип малої кількості причин)  — емпіричне правило, яке стверджує, що для багатьох явищ 80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин.
 Паретто-графік - гістограма, яка показує ступінь впливу складників статистичної моделі-полінома на функцію відгуку. Використовується при аналізі результатів планування експерименту.